Osoby o tym nazwisku:
 Hossein Assadi – irański zapaśnik
 Karim Assadi – tunezyjski i francuski zapaśnik